Le terme ligne 930 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 930 des chemins de fer slovaque
 Ligne 930 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

930